

Astronomia 
 5845 Davidbrewster – asteroide della fascia principale

Persone 
 David Brewster (1781–1868) – fisico e inventore scozzese
 David P. Brewster (1801–1876) – politico statunitense
 David Brewster (1939) – giornalista statunitense
 David Brewster (1960) – pittore statunitense
 David Brewster (1964–2021) – politico statunitense
 David Brewster Jr. – nome di battesimo di Dave East (1988), rapper statunitense